

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Eugénie Niboyet, (1796-1883), écrivaine et journaliste française ;
 Jean-Paulin Niboyet, (1886-1952), juriste français ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme